|-
| 95701 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95702 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95703 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95704 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95705 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95706 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95707 - || || 16 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95708 - || || 17 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 95709 - || || 3 de juny, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 95710 - || || 31 d'octubre, 2002 || Needville || Needville
|-
| 95711 - || 2003 AK || 1 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95712 - || || 2 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95713 - || || 5 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95714 - || || 12 de gener, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95715 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95716 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95717 - || || 25 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95718 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95719 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95720 - || || 28 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95721 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95722 - || || 3 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95723 - || || 4 de febrer, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95724 - || || 4 de febrer, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95725 - || || 6 de febrer, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95726 - || || 6 de febrer, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95727 - || || 21 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95728 - || || 26 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95729 - || || 26 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95730 - || || 20 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95731 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95732 - || || 28 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95733 - || || 28 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95734 - || || 6 de març, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 95735 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95736 - || || 5 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95737 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95738 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95739 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95740 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95741 - || || 9 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95742 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95743 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95744 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95745 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95746 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95747 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95748 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95749 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95750 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95751 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95752 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95753 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95754 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95755 - || || 7 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95756 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95757 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95758 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95759 - || || 8 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95760 - || || 9 de març, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 95761 - || || 9 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95762 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95763 - || || 7 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95764 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95765 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95766 - || || 7 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95767 - || || 8 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95768 - || || 8 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95769 - || || 9 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95770 - || || 10 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95771 - || || 9 de març, 2003 || Vicques || M. Ory
|-
| 95772 - || || 11 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95773 - || || 8 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95774 - || || 9 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95775 - || || 10 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95776 - || || 9 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95777 - || || 11 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95778 - || || 12 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95779 - || || 12 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95780 - || || 7 de març, 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 95781 - || || 12 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 95782 - || || 24 de març, 2003 || Needville || Needville
|-
| 95783 - || || 27 de març, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 95784 - || || 28 de març, 2003 || La Silla || G. Masi
|-
| 95785 - || || 27 de març, 2003 || Piszkéstető || K. Sárneczky
|-
| 95786 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 95787 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95788 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95789 - || || 23 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95790 - || || 23 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95791 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95792 - || || 23 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 95793 - || || 23 de març, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 95794 - || || 25 de març, 2003 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 95795 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95796 - || || 23 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95797 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 95798 - || || 24 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95799 - || || 25 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 95800 - || || 25 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
5